Маратон у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 1997. у Атини одржан је 9. августа на улицама Атине.

Титулу светске првакиње из Гетеборга (Шведска) 1995. није одбранила Марија Мануела Мачадо из Португалије.

Земље учеснице 
Учествовало је 75 атлетичарки из 27 земаља.

  Аруба (1)
  Аустралија (2)
  Белорусија (4)
  Грчка (5)
  Естонија (1)
  Етиопија (5)
  Италија (5)
  Јапан (5)
  Јужноафричка Република (2)

  Канада (2)
  Лесото (1)
  Мађарска (1)
  Мексико (4)
  Немачка (4)
  Норвешка (2)
  Португалија (2)
  Румунија (5)
  Русија (4)

  САД (5)
  Таџикистан (1)
  Уједињено Краљевство (4)
  Француска (5)
  Хонгконг (1)
  Хондурас (1)
  Чиле (1)
  Швајцарска (1)
  Шпанија (1)

Освајачице медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 1997. 
20. август 1997.

Квалификациона норма

Сатница

Резултати

Финале 
,

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1997. на сајту ИААФ
 Резултати маратона на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 1997.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном